In het volgende artikel staan enkele risico's van geneesmiddelen genoemd.

De risico's
 Bijwerkingen: Iedere schadelijke, niet-bedoelde werking van een geneesmiddel dat in de gebruikelijke dosering is toegediend bij de preventie, diagnose of behandeling van ziekte. Bijwerkingen kunnen bij iedereen verschillen. Dat is afhankelijk van een groot aantal factoren:
dosering;
opname uit het maag-darmkanaal;
leeftijd en conditie van de patiënt;
uitscheiding;
toepassing in combinatie met andere geneesmiddelen;
verdeling over het lichaam.

 beïnvloeden van het reactie- en waarnemingsvermogen: Daardoor kan deelname aan het verkeer, maar ook het werken met machines, tot gevaarlijke situaties leiden.Bijwerkingen hierbij kunnen zijn:
onduidelijk zien;
duizeligheid en flauwte;
verminderde spierbeheersing.

Gewenning, afhankelijkheid en verslaving: Onder gewenning verstaan we dat het lichaam aan een bepaald middel gewend raakt (het lichaam wordt minder gevoelig). Om toch hetzelfde effect te bereiken, moet steeds meer van het medicijn ingenomen worden.Bij afhankelijkheid wordt een onderscheid gemaakt tussen geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid. Geestelijke afhankelijkheid duidt op een toestand waarin met sterk gehecht is aan het gebruik van het middel, men denkt niet meer zonder het middel te kunnen.Bij lichamelijke afhankelijkheid van een geneesmiddel protesteert het lichaam duidelijk tegen het niet meer innemen van het middel. Er kunnen verschijnselen optreden als buikpijn, hoofdpijn, onrust etc.Bij verslaving heeft de gebruiker een bepaald middel nodig om zich redelijk prettig te voelen. Meestal heeft men steeds meer nodig om het goede effect te krijgen.

Geneesmiddel